Синю́ха:

 Синюха () — род растений семейства Синюховые.
 Синюха, или цианоз — синюшная окраска кожи и слизистых оболочек, обусловленная высоким содержанием в крови восстановленного гемоглобина.
 Синюха — могильник поздней майкопской культуры в Адыгее.
 Народные названия растения и грибов
Синюха — народное название многих растений с синими цветками. Среди них:
 
 
 
 
 
Иногда синюхой называют  — пластинчатый гриб, растущий в лесах.

Реки
 Синюха — река в Алтайском крае.
 Синюха (приток Нерли) — река в Ивановской области.
 Синюха (приток Чамлыка) — река в Краснодарском крае (бассейн Лабы).
 Синюха (приток Южного Буга) — река на Украине.
 Синюха — название реки Котяшки (в Стругокрасненском районе Псковской области) в нижнем течении.

Горы
 Синюха — самая высокая гора Колыванского хребта (1210 м), Курьинский район Алтайского края.
 Синюха — одна из вершин Салаирского кряжа (536 м), Кытмановский район Алтайского края.
 Синюха — одна из вершин Семинского хребта (1820 м), Шебалинский район Республики Алтай.
 Синюха — одна из вершин Чергинского хребта (1379 м), Алтайский район Алтайского края.
 Синюха — гора в Майминском районе Республики Алтай (1218 м).
 Синюха — гора в Турочакском районе Республики Алтай (882 м).
 Синюха — одна из вершин Помпеевского хребта (679 м), Еврейская автономная область.
 Кокше (Синюха) — высшая точка Кокчетавской возвышенности (947 м) и самая высокая горная вершина (пик) Акмолинской области Казахстана.

Населённые пункты
 Синюха — село в Новоархангельском районе Кировоградской области Украины.
 Синюха — село в Ольшанском районе Кировоградской области Украины.